Oskar Zawadil (-1916) − oficer piechoty
 Oskar Zawadil (1891-1939) − oficer kawalerii